Роналд Федерико Араухо да Силва (; Ривера, 7. марта 1999) уругвајски је фудбалер који тренутно наступа за Барселону и репрезентацију Уругваја.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Барселона
Куп Шпаније : 2020/21.
Суперкуп Шпаније : 2022/23.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Уругвајски фудбалери
Фудбалери Барселоне
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Ла лиге
Уругвајски фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Светском првенству 2022.